

Persone
Gorini – cognome italiano
Antonio Gorini – militare italiano
Edoardo Gorini – calciatore italiano
Edvige Pesce Gorini – poetessa italiana (1890-1983)
Gaia Gorini – cestista italiana
Paolo Gorini – scienziato italiano
Pompeo Gorini – funzionario italiano
Walter Gorini – ciclista italiano

Altro
Collezione anatomica Paolo Gorini – raccolta di preparazioni anatomiche di Paolo Gorini